Tetsuo est un prénom commun au Japon.

Personnalités 
 Tetsuo Hara (né en 1961) est un dessinateur de manga.
 Tetsuo Harada (né en 1949) est un sculpteur franco-japonais.
 Tetsuo Kagawa (né en 1969) est un astronome japonais.
 Tetsuo Miura (1931-1910) est un écrivain japonais.
 Tetsuo Mizutori, né Tetsuya Mizushima, (1938-1910) est un acteur japonais.
 Tetsuo Shinohara (né en 1962) est un réalisateur de cinéma japonais.

Autres 
 Tetsuo Shima est un personnage de la série de manga Akira, de Katsuhiro Otomo.
 Tetsuo est un film japonais réalisé par Shinya Tsukamoto en 1989 ; premier d'une série de trois films avec Tetsuo II: Body Hammer (1992) et Tetsuo: The Bullet Man (2009).